Love Land (Chine) aurait dû être un parc à thème autour du sexe, situé à Chongqing en Chine.
 Love Land (Corée du Sud) est un parc à thème autour du sexe, situé en Corée du Sud.